Тур Руанды () — ежегодная шоссейная многодневная мужская велогонка,  проходящая  на территории Руанды.

Создана в 1988 году как региональная велогонка на любительском уровне, с 2009 года входит в календарь UCI Africa Tour, с 2009 по 2018 год имела категорию 2.2, с 2019 года - получила категорию 2.1, открывшись для команд мирового тура.

Победители

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 
  
 Тур Руанды (cyclingarchives.com)
 Тур Руанды (cqranking.com)
 Тур Руанды (procyclingstats.com)
 Тур Руанды (memoire-du-cyclisme.eu)
 
 
UCI Africa Tour
Мероприятия, регулярно проводимые с 1988 года
Велогонки в Руанде